Drozdov is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Drozdov (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Drozdov (okres Šumperk), gemeente in okres Šumperk
Drozdov kan verwijzen naar volgende persoon:
Aleksej Drozdov, Russische tienkamper